A 2015-ös GP2 második bahreini nagydíjat november 19. és 21. között rendezték. A pole-pozícióból Pierre Gasly indulhatott. A főversenyt Stoffel Vandoorne, míg a sprintversenyt Mitch Evans nyerte meg.

Időmérő

Futamok

Főverseny

Sprintverseny

Jegyzetek

Források
 Honlap

Bahrein 2